Терявяйнен () — финская фамилия.

Известные носители:

 Терявяйнен, Джефф (род. 1972) — канадский актёр.

 Терявяйнен, Петер (род. 1956) — американский гольфист.

 Терявяйнен, Теуво (род. 1994) — финский хоккеист.

 Терявяйнен, Хьялмар (1887 — после 1927) — российский и  финский футболист.